La Collada Llisa és una collada del Massís del Canigó, a 1.179,2 metres d'altitud del terme comunal de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situada en el sector nord del terme, a prop i al sud de les Mines de Vetera, al costat meridional d'un revolt molt tancat de la carretera D43, al capdamunt del Boixetar.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví